Місячний сарос 142 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 19 вересня 1709 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 4 листопада 2989, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 72 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія міститиме 26 повних затемнень від 22 липня 2214 до 21 квітня 2665, 7 часткових перед повними від 5 травня 2088 до 10 липня 2196 і 9 часткових після повних від 3 травня 2683 до 29 липня 2827.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 13 березня 1998 і наступним буде також півтіньове 23 березня 2016.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 34-е, яке відбудеться 15 вересня 2304 і триватиме 103,9 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 142 

Місячні сароси